Имеретинская может значить:
 Относящаяся к Имерети — исторической области на западе Грузии
 Имеретинская епархия
 Грузино-Имеретинская губерния Российской империи
 Имеретинская низменность — часть территории Адлерского района города Сочи, расположенная в междуречье рек Мзымта и Псоу
 Имеретинская (станица) — станица в Краснодарском крае, подчинена администрации города Горячий Ключ
 Имеретинское плато
 Имеретинская (порода овец) — порода овец.

Примечания